Fédération des États-Unis de soccer (United States Soccer Federation)
 United States Space Force